Pronostic peut signifier :

 En médecine, le pronostic désigne les risques d'évolution d'une maladie.
 Pronostic (pari). Un pronostic est une analyse, notamment basée sur une recherche statistique, qui a pour intérêt d'essayer de prévoir l'issue d'un événement quelconque. Dans le domaine sportif, on parle de pronostic sur les résultats des matchs de football, des matchs de tennis, des arrivées de courses de chevaux...
 Dans le cadre de la maintenance prévisionnelle de systèmes industriels, le pronostic est le processus permettant d'évaluer la dégradation future du système et d'en déduire sa durée de vie résiduelle (délai avant sa défaillance) ;
 En météorologie, il s'agit du diagnostic de l'évolution future de la situation météorologique par un météorologue d'opération, basé sur une analyse ou une prévision numérique.

Vocabulaire sportif

en:Prognostic